Vlag van New York (staat)
Vlag van New York (stad)